Adolfo Domínguez (né en 1950), chef d'entreprise espagnol ;
 Albino Núñez Domínguez (1901-1974), auteur, pédagogue et poète galicien ;
 Adriano Domínguez (1919-2008), acteur espagnol ;
 Alejandro Domínguez Izurriaga (né en 1971), joueur et entraîneur argentin de rink hockey ;
 Alejandro Domínguez (1961-), footballeur mexicain ;
 Alejandro Domínguez (né en 1981), joueur argentin de football ;
 Alexander Domínguez (né en 1987), footballeur équatorien, évoluant au poste de gardien de but ;
  ;
 Cendrine Dominguez (née en 1962), animatrice et productrice de télévision française ;
 César Sánchez Domínguez (né en 1971), footballeur espagnol ;
 Chris Dominguez (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Daniel Domínguez (né en 1985), coureur cycliste espagnol ;
 Diego Dominguez (né en 1966), joueur argentin et italien de rugby à XV ;
 Frank Domínguez (né en 1927), auteur de chansons et pianiste cubain ;
 Hipólito Mejía Domínguez (né en 1941), homme politique et ancien président de la République dominicaine ;
 Iván Domínguez (né en 1976), coureur cycliste cubain ;
 Jair Domínguez (1980-), journaliste, scénariste, écrivain et musicien catalan ;
 Javier Dominguez-Ledo (1974-), athlète espagnol ;
 Jorge Dominguez (né en 1959), footballeur argentin ;
  ;
 Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829), partisane de l'indépendance lors de la Guerre d'indépendance du Mexique, souvent appelée La Corregidora ;
 Juan Carlos Domínguez Domínguez (né en 1971), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Domínguez Berrueta (1866-1959), professeur espagnol de l'Université de Salamanque; 
 Juan Domínguez Lamas (né en 1990), footballeur espagnol ;
 Leinier Domínguez (né en 1983), joueur d'échecs cubain ;
 Lourdes Domínguez Lino (née en 1981), joueuse de tennis espagnole ;
 Lucas Domínguez (né en 1989), footballeur international chilien ;
 Luis Lorenzo Domínguez (1819-1898), poète, historien, homme politique et diplomate argentin ;
 Manuel Domínguez Sánchez (1840-1906), peintre espagnol ;
 Manuel Jorge Domínguez (né en 1962), coureur cycliste espagnol ;
 Manuel Sanz Domínguez (1887-1936), prêtre espagnol, restaurateur d'ordre, martyr et bienheureux catholique ;
 Maribel Domínguez (née en 1978), footballeuse mexicaine ;
 Mario Domínguez (né en 1975), pilote automobile mexicain ;
 María Domínguez (1882-1936), première maire élue démocratiquement en Espagne, assassinée par les nationalistes espagnols ;
 Marta Domínguez (née en 2001), joueuse de squash espagnole ;
 Marta Domínguez (née en 1975), athlète espagnole ;
 Martín Domínguez Berrueta (1869-1920), écrivain espagnol et professeur de Federico García Lorca à Grenade ;
 Matt Dominguez (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 Nelson Domínguez (né en 1947), peintre cubain ;
 Nicolás Domínguez (1998-), footballeur argentin ;
 Oralia Domínguez (1925-2013), mezzo-soprano mexicaine, cantatrice d'opéra ;
 Óscar Domínguez (1906-1957), peintre surréaliste espagnol ;
 Patrice Dominguez (1950-2015), joueur de tennis français puis consultant sportif ;
 Pedro Juan Benítez Domínguez (né en 1981), footballeur paraguayen ;
 Rafael Domínguez (1883-1959), avocat, écrivain, journaliste et universitaire mexicain ;
 Ramfis Domínguez-Trujillo (1970-), homme politique américain ;
 Roberto Domínguez (né en 1951), matador espagnol ;
 Silvia Domínguez (1987-), joueuse espagnole de basket-ball ;
 Wade Dominguez (1966-1998), acteur, mannequin, chanteur et danseur américain ;
 Yudelmis Domínguez (née en 1985), coureur cycliste cubain.

Patronyme hispanique